Praca.pl — це польський інтернет-портал, який працює на ринку рекрутингових послуг з 2004 року. Сайт збирає, за власними даними, близько 3 мільйонів зареєстрованих претендентів на роботу та понад 91 тисячу. вакансій. Щомісяця на praca.pl в середньому близько 43 тис. актуальні пропозиції від польських та іноземних компаній, у тому числі 5,3 тис. пропозиції віддаленої роботи. Вебсайт пропонує користувачам не лише базу оголошень, а й безкоштовні інструменти, що підтримують процес набору, наприклад, калькулятор заробітної плати, шаблони документів для подачі заявки та створення резюме, а також посібники з побудови кар’єри.

Історія 

Портал працює з 2004 року, поступово розширюючи пропозицію для шукачів роботи та роботодавців, які набирають персонал. Praca.pl надає інструменти для підтримки процесу набору та створення бренду роботодавця для компаній, а також безкоштовні інструменти, які допомагають у пошуку роботи для кандидатів.

У 2009 році на сайті запроваджено автоматичний відбір кандидатів на ринок, метою якого було полегшити та скоротити процес набору. Це давало роботодавцям можливість переглядати в першу чергу лише ті заявки, які відповідають основним вимогам, зазначеним у пропозиції роботи. У тому ж році Praca.pl став першим порталом роботи в Польщі, який запустив програму лояльності для роботодавців. Також запроваджено послугу написання резюме на запит та перекладу документів для звернення на іноземні мови у співпраці з Центром перекладів PWN.

У 2009 році Praca.pl дебютувала на великому екрані завдяки продакт-плейсменту у фільмі режисера Войцеха Пацини «Ніколи не говори ніколи» з Анною Дерешовською та Робертом Вєцкевичем у головних ролях.

2015 рік також відіграє важливу роль в історії Praca.pl.У той час була започаткована кампанія «Компенсація за направлення» — загальнонаціональний проєкт, який заохочує рекомендувати друзів до роботи. Того ж року було запущено новий сервіс – lokalna.praca.pl, який дає можливість знайти роботу, переглядаючи пропозиції поблизу.

У 2015, 2016 та 2017 роках сайт організував стаціонарний ярмарок Praca.pl у Варшаві. Кожне видання відвідало понад 10 000 осіб. кандидатів та десятків роботодавців із різних галузей.

У 2022 році портал Praca.pl розпочинає серію публікацій українською мовою для допомоги українцям в пошуках праці у Польщі через російське вторгнення.

Досягнення 

Praca.pl організував три ярмарки вакансій у Варшаві.

 Praca.pl 2015 в Університетській бібліотеці у Варшаві - у ярмарку вакансій взяли участь 74 компанії та 10,2 тис. осіб. зареєстрованих кандидатів.

 Praca.pl 2016 в Університетській бібліотеці у Варшаві - 72 роботодавці представили кілька сотень пропозицій роботи. Участь у заході взяли 10,2 тис. осіб. зареєстрованих кандидатів.

 Praca.pl 2017 на Національному стадіоні у Варшаві - у заході взяли участь 63 роботодавці з різних галузей, 12 тисяч людей надіслали свої резюме. кандидатів.

Портал налічує понад 50 осіб і має офіси у Варшаві, Гданську, Кракові та Вроцлаві.

Примітки

Посилання 

Польскі сайти
Бізнес-сайти